U.S. Customshouse ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 U.S. Customshouse (Massachusetts), NRHP-ID 75000239
 U.S. Customshouse (New York), NRHP-ID 74002205
 U.S. Customshouse (Rhode Island), NRHP-ID 72000005

Siehe auch:
 U.S. Custom House